Der Florentiner Hut bzw. Der Florentiner Strohhut steht für:

 deutscher Titel des Vaudeville Un chapeau de paille d’Italie von Eugène Labiche und Marc Antoine Amédée Michel (1851)
 Der Florentiner Hut (1928), französischer Film von René Clair auf Basis des Vaudeville
 Der Florentiner Hut (1939), deutscher Film von Wolfgang Liebeneiner auf Basis des Vaudeville
 Un chapeau de paille d’Italie (1941), französischer Film von Maurice Cammage auf Basis des Vaudeville 
 deutscher Titel der Oper Il cappello di paglia di Firenze von Nino Rota auf Basis des Vaudeville (1955)